Zula steht für:
 Zula (Eritrea), Kleinstadt in Eritrea an der Küste des Roten Meeres
 Golf von Zula, Meeresbucht am Roten Meer in Eritrea
 Zula-Ebene, Teil des Küstentieflandes von Eritrea gegenüber dem Dahlak-Archipel
 Zula (Iran), Dorf in der Provinz West-Aserbaidschan in Iran
 umgangssprachlich Staatsexamensarbeit